Hurter är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ferdinand Hurter (1844–1898), schweizisk kemist och fotografiteoretiker
 Friedrich Emanuel von Hurter (1787–1865), schweizisk-österrikisk historiker
 Heinrich von Hurter (1825–1895), schweizisk romersk-katolsk präst
 Hugo Hurter (från 1852 Hugo von Hurter-Ammann; 1832–1914), schweizisk teolog, jesuit och författare
 Thomas Hurter (född 1963), Schweizer Politiker